Gasthaus Adler steht für:
 Gasthaus Adler (Gestratz)
 Gasthaus Adler (Häusern)
 Gasthaus Adler (Ichenhausen)
 Gasthaus Adler (Lauchringen)

Siehe auch:
 Gasthaus zum Adler
 Gasthof Adler
 Wirtshaus Zum Adler (Hessenpark)
 Ehemaliges Gesellenhaus Heppenheim